Madelin ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Madelin (* 1946), französischer Politiker
 Henri Madelin (1936–2020), französischer Jesuit
 Louis Madelin (1871–1956), französischer Schriftsteller und Historiker
 Robert Madelin (* 1957), britischer EU-Beamter